Ziegelau bezeichnet

 Ziegelau (Neuburg an der Donau), einen Stadtteil von Neuburg an der Donau in Bayern
 Ziegelau (Ostpreußen), eine Gemeinde im Landkreis Königsberg, später Landkreis Samland in Ostpreußen
 Ziegelauer Alm, eine Alm auf dem Hegerberg (Ybbstaler Alpen) in Österreich